Moskva (en russe : Москва) est un nom russe désignant :
 la capitale de la Russie, appelée en français Moscou ;
 une rivière traversant Moscou, appelée en français Moskova, autrefois Moskowa ;
 Moskva, un magazine russe ;   
 la bataille de la Moskova, qui tient son nom de la rivière près de laquelle elle se déroula ;
 Moskva, une caméra russe proche de la caméra Mitchell BNC ;
 (787) Moskva, un astéroïde ;
 le Moskva (ex-Slava), croiseur de la classe Slava. Navire amiral de la flotte de la mer Noire, coulé le  au cours de la guerre d'ukraine ;
 la , une classe de croiseurs porte-hélicoptères soviétiques construits dans les années 1960 ;
 le , premier navire de la classe Moskva, retiré du service en 1991.
krc:Москва (кинотеатр)
pl:Kino Moskwa